Ронни:

 Ронни Джеймс Дио (1942—2010) — американский рок-музыкант, певец и автор песен.
 Ронни Эберсон Фуртадо де Араужо (род. 1986) — бразильский футболист, левый защитник, полузащитник клуба «Герта».